Paats ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Paats (1900–1949), deutscher Politiker (KPD), MdL
 William Paats (1876–1946), niederländischer Freimaurer, Fußballspieler und -funktionär